Каса́ев — фамилия распространенная среди карачаевцев, балкарцев и осетин; имеет женскую форму .

 Касаев, Алан Таймуразович (род. 1986) — российский футболист.
 Касаев, Осман Мусаевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Касаев, Казбек Соломонович (1936—2009) — советский инженер-конструктор.



См. также 
 Косаев
 Карачаевцы